Чемпионат России по лёгкой атлетике 2019 года прошёл 24—27 июля в Чебоксарах на Центральном стадионе «Олимпийский». Столица Чувашии принимала главный старт национального сезона в седьмой раз. В соревнованиях участвовал 731 спортсмен из 72 регионов страны. На протяжении четырёх дней были разыграны 40 комплектов медалей.

Чемпионат страны по лёгкой атлетике в Чебоксарах стал 100-м в истории. При подсчёте учитывались 9 первенств, проведённых во времена Российской империи (1908—1916), 64 чемпионата СССР (1920—1991) и 26 чемпионатов России (1993—2018).

На протяжении 2019 года в различных городах были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 30 марта — чемпионат России по горному бегу (вверх) (Железноводск)
 26 апреля — чемпионат России по кроссу (весна) (Суздаль)
 5 мая — чемпионат России по марафону (Казань)
 10—11 мая — чемпионат России по бегу на 24 часа (Москва)
 18 мая — чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) (Токсово)
 14—16 июня — чемпионат России по многоборьям (Смоленск)
 15—16 июня — чемпионат России по спортивной ходьбе (Чебоксары)
 6 июля — чемпионат России по трейлу (Карпинск)
 8—9 сентября — чемпионат России по эстафетному бегу (Адлер)
 15 сентября — чемпионат России по полумарафону (Ярославль)
 15 сентября — чемпионат России по бегу на 100 км (Брянск)
 12—13 октября — чемпионат России по кроссу (осень) (Оренбург)
 30 октября — чемпионат России по горному бегу (длинная дистанция) (Красная Поляна)

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх) 
XX чемпионат России по горному бегу (вверх) состоялся 30 марта 2019 года в Железноводске, Ставропольский край. Участники выявляли сильнейших на трассе, проложенной на склоне горы Бештау. На старт вышли 72 участника (46 мужчин и 26 женщин) из 25 регионов страны. Победу среди мужчин одержал Юрий Тамбасов — представитель спортивного ориентирования, до 2018 года выступавший в этом виде спорта за сборную Белоруссии. На заключительном отрезке ему удалось опередить 21-летнего Геннадия Егорова, возглавлявшего забег большую часть дистанции. На финише их разделили 3 секунды — наименьшая разница в истории чемпионата. Бронзовую медаль завоевал победитель 2017 и 2018 годов Алексей Пагнуев, для чего ему пришлось опередить нескольких соперников на второй, более крутой, половине дистанции. Его отставание от Тамбасова тоже оказалось небольшим, 16 секунд.

Среди женщин чемпионкой России впервые в карьере стала Марина Титова. Четвёртый год подряд в призовую тройку попала Анастасия Рудная, выступающая, как и Тамбасов, в спортивном ориентировании и имеющая звание чемпионки мира в эстафете.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по кроссу (весна) 
Весенний чемпионат России по кроссу 2019 года состоялся 26 апреля в городе Суздаль, Владимирская область. В четырёх взрослых забегах приняли участие 97 бегунов (53 мужчины и 44 женщины) из 35 регионов России. Впервые с 2004 года весеннее кроссовое первенство прошло не в подмосковном Жуковском. Суздаль стал только пятым городом, принявшим чемпионат страны в беге по пересечённой местности (11 раз турнир проходил в Кисловодске, 14 — в Жуковском, 18 — в Оренбурге и однажды — в Ессентуках).

Трасса длиной 1 км была проложена в поле и изобиловала многочисленными поворотами. Во всех забегах победители смогли создать себе отрыв по ходу дистанции и финишировать с комфортным преимуществом. Николай Горин впервые в карьере стал чемпионом России, в то время как Михаил Стрелков завоевал третий национальный титул, а также седьмую медаль кроссовых первенств.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по марафону 
Чемпионат России по марафону 2019 года состоялся 5 мая в Казани в рамках Казанского марафона. Трасса длиной 42 км 195 м была проложена по дорогам города рядом с основными достопримечательностями. Единственный серьёзный подъём ожидал участников на первой половине дистанции в районе Моста Миллениум, рельеф на второй половине был преимущественно плоским.

Одним из главных событий марафона стало противостояние Степана Киселёва и Искандера Ядгарова, начатое этими бегунами в социальных сетях задолго до старта. Организаторами марафона оно продвигалось как дуэль «профессионала и любителя». Ядгаров, имеющий основную работу в качестве программиста компании «Яндекс», в 2017 году заявил, что готов за 2 года опередить всех профессиональных российских марафонцев, взяв за образец действующего на тот момент чемпиона страны Степана Киселёва. Его оппонент принял вызов; таким образом, Казанский марафон 2019 года должен был стать кульминацией их заочного противостояния в Сети.

Соревнования прошли при тёплой и солнечной погоде (около +20 градусов на финише). На старт вышел 81 марафонец (49 мужчин и 32 женщины) из 34 регионов России. Действующий чемпион России Алексей Реунков не защищал свой титул, так как не восстановился после прошлогодней операции на травмированном ахилловом сухожилии.

Борьба на дистанции у мужчин и женщин развивалась схожим образом. Долгое время во главе забегов находились небольшие группы из 3-4 человек, в которых на заключительной части дистанции определялся единоличный лидер. Среди мужчин им оказался Степан Киселёв, оторвавшийся от преследователей на 30-м километре. Среди женщин никто не смог поддержать темп действующей чемпионки Сарданы Трофимовой, вышедшей вперёд на 32-м километре. До финишной линии они увеличили своё преимущество над соперниками и победили с результатами 2:12.56 и 2:31.31 соответственно. Сардана Трофимова в третий раз стала чемпионкой страны в марафоне и повторила рекорд Фираи Султановой-Ждановой (победительницы 1992, 1993 и 2001 годов) по количеству национальных титулов.

Юрий Чечун стал бронзовым призёром чемпионата (2:15.29), несмотря на то, что незадолго до чемпионата перенёс простуду, а окончательное решение об участии принял за два дня до старта. Искандер Ядгаров финишировал на четвёртом месте с отставанием от победителя в 3 минуты 36 секунд, от бронзового призёра — 1 минуту 3 секунды. Алина Прокопьева четвёртый год подряд поднялась на пьедестал чемпионата России: после трёх серебряных медалей в 2016—2018 годах она выиграла бронзу в Казани.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по бегу на 24 часа 
Чемпионат России по бегу на 24 часа прошёл 10—11 мая 2019 года на стадионе «Искра» в Москве в рамках XXVIII сверхмарафона «Сутки бегом». На старт вышли 53 легкоатлета из 28 регионов России (37 мужчин и 16 женщин). Впервые в истории чемпионатов России все три призёра среди женщин показали результаты выше 230 км, а норматив мастера спорта международного класса (225 км) выполнили сразу четыре участницы. Победителями национального первенства (впервые в карьере) стали дебютанты суточного бега Валерий Должиков (257 061 м) и Татьяна Фомина (233 380 м — шестое место в списке сильнейших женщин в истории России). Оба чемпиона перед стартом официально имели 1-й спортивный разряд, а на финише превысили норматив мастера спорта международного класса. Тимур Пономарёв в четвёртый раз стал призёром чемпионата страны в беге на 24 часа (в 2010-м году завоевал серебро, в 2012-м — бронзу, в 2014-м — серебро).

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) 
XXI чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) состоялся 18 мая 2019 года в посёлке Токсово, Ленинградская область. Соревнования прошли на спортивной базе местного Военного института физической культуры, где был проложен круг длиной 1,7 км с перепадом высот 200 метров. На старт вышли 59 участников (34 мужчины и 25 женщин) из 14 регионов России. Руслан Хорошилов одержал победу среди мужчин и стал первым бегуном в истории страны, кто выигрывал национальный чемпионат в горном беге на всех трёх типах трасс: «вверх» (2015), длинная дистанция (2017) и «вверх-вниз» (2019).

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы России в многоборьях (мужское десятиборье и женское семиборье) были определены 14—16 июня 2019 года в Смоленске. В соревнованиях приняли участие 39 легкоатлетов (28 мужчин и 11 женщин) из 18 регионов страны. Чемпионат прошёл на стадионе Смоленской академии физической культуры. В турнире десятиборцев не принимали участие два сильнейших легкоатлета страны, действующий победитель Артём Макаренко и призёр чемпионатов Европы Илья Шкуренёв. В их отсутствие Артём Лукьяненко впервые в карьере выиграл летний чемпионат России, прервав серию из трёх подряд серебряных медалей (2016—2018). Сильнейшей среди женщин стала Мария Павлова, для которой эта победа также стала первой на национальном первенстве в семиборье (после трёх призовых мест в предыдущие годы).

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по спортивной ходьбе 
Чемпионат России по спортивной ходьбе 2019 года прошёл 15—16 июня в Чебоксарах. Трасса была проложена по набережной Чебоксарского залива. В соревнованиях приняли участие 65 легкоатлетов (39 мужчин и 26 женщин) из 13 регионов страны. Главное событие турнира произошло в женском заходе на 50 км, где Клавдия Афанасьева защитила чемпионский титул и побила свой же рекорд России — 3:57.08. С этим результатом она также превысила время мирового рекорда (3:59.15, Лю Хун, Китай), но это достижение не имело шансов на официальную регистрацию: с 2015 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицирована в связи с допинговым скандалом, из-за чего на национальных соревнованиях по ходьбе отсутствуют иностранные судьи, необходимые для признания рекорда.

Сергей Широбоков и Елена Лашманова защитили чемпионские титулы на дистанциях 20 км. При этом для 20-летнего Широбокова эта победа стала уже третьей в карьере. Сергей Шарыпов долгое время шёл вторым в заходе на 50 км, но после того, как лидировавшего Дементия Чепарёва дисквалифицировали за нарушение техники ходьбы, уверенно сохранил за собой первенство.

Трое из четырёх чемпионов России по ходьбе (Широбоков, Шарыпов, Афанасьева) в феврале 2019 года получили предупреждения от РУСАДА за запрещённое сотрудничество с тренером Виктором Чёгиным, пожизненно дисквалифицированным в 2016 году за многочисленные допинговые нарушения его спортсменов. Ещё одна чемпионка, Елена Лашманова, долгое время тренировалась под руководством Чёгина, а с 2014 по 2016 годы была отстранена от соревнований в связи с положительной допинг-пробой на запрещённое вещество GW501516.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по трейлу 
Первый в истории чемпионат России по трейлу состоялся 6 июля 2019 года в Карпинске Свердловской области в рамках XXIV горного марафона «Конжак». В 2015 году ИААФ официально признала трейлраннинг дисциплиной лёгкой атлетики, спустя два года аналогичное решение на национальном уровне приняла комиссия Минспорта России, а с 2019 года были внесены изменения в календарь легкоатлетических соревнований.

Участники преодолевали трассу длиной 38,5 км, проложенную по склонам горы Конжаковский Камень. Для участия в чемпионате России заявились 28 бегунов (20 мужчин и 8 женщин) из 11 регионов страны. Основная масса спортсменов выступала вне зачёта чемпионата — всего на старт вышло около 1400 человек. Первыми победителями национального первенства стали Андрей Сафронов и Зульфия Гайнанова из Башкортостана. При этом оба чемпиона не были сильнейшими на дистанции марафона «Конжак». Среди мужчин Сафронова на 10 минут опередил Евгений Марков (2:57.54), а среди женщин впереди Гайнановой финишировали Антонина Юшина (3:35.13 — повторение рекорда трассы) и член сборной России по лыжным гонкам Анна Медведева (3:58.58). Подняться на пьедестал чемпионата России им помешала только формальность — для этого их должны были заявить на старт региональные федерации лёгкой атлетики.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по эстафетному бегу 
Чемпионат России в неолимпийских дисциплинах эстафетного бега прошёл 8—9 сентября 2019 года в Адлере на стадионе спортивного комплекса «Юность». Соревнования прошли через день после окончания командного чемпионата России по лёгкой атлетике.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по полумарафону 
Чемпионат России по полумарафону состоялся 15 сентября 2019 года в Ярославле в рамках VI Ярославского полумарафона «Золотое кольцо». Круговая трасса длиной 10,55 км была проложена по исторической части города. Старт и финиш забега находились в парке на Стрелке. На старт вышли 72 легкоатлета из 32 регионов страны (38 мужчин и 34 женщины).

Соревнования прошли в прохладную погоду (около +12 градусов). В женском забеге дуэт лидеров составили Елена Коробкина (бежавшая первый полумарафон в карьере) и Марина Ковалёва. На десятом километре Коробкина предприняла попытку отрыва, которая оказалась успешной. На второй половине дистанции ей удалось увеличить преимущество и победить с высоким результатом 1:10.27 (рекорд соревнований) — так быстро российские женщины не бегали полумарафон с 2009 года. Ковалёва финишировала на втором месте, а Елена Седова завоевала бронзовую медаль, опередив на 8 секунд Марию Осокину. Первые четыре участницы финишировали быстрее 1 часа 13 минут.

Мужской забег запомнился высокой плотностью результатов: на финише 1-е и 7-е места разделили 35 секунд. Артём Аплачкин стал вторым бегуном в истории чемпионатов страны по полумарафону, который смог защитить титул сильнейшего в стране. Забег в Ярославле стал для него этапом подготовки к Московскому марафону, состоявшемуся неделей позже (там он выступил менее удачно, заняв 10-е место с результатом 2:23.29). Аплачкин смог оторваться от преследователей на 8 секунд, а те, в свою очередь, разыграли оставшиеся призовые места. На серебро и бронзу претендовали пять человек, быстрейшим из которых в финишном створе оказался Олег Григорьев. Одну секунду ему проиграл Михаил Стрелков, занявший третье место.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по бегу на 100 км 
Чемпионат России по бегу на 100 километров прошёл 15 сентября 2019 года в Брянске в рамках Фестиваля бега «Брянский лес». Соревнования состоялись в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска на круговой трассе длиной 1 км. Участники преодолевали 100 кругов при прохладной (+7 градусов во время старта, +15 градусов на финише) и ясной погоде; вторая половина дистанции сопровождалась сильным и порывистым ветром. На старт вышли 22 легкоатлета из 17 регионов страны (13 мужчин и 9 женщин).

Несмотря на небольшое количество участников, соревнования прошли в острой борьбе и принесли ряд высоких результатов. В мужском забеге лидерство со старта захватили два чемпиона России прежних лет: Николай Яналов (2015) и Василий Ларкин (2016, 2017). На 50-м км Яналов сошёл, не выдержав заданного темпа бега. Рекордсмен России Ларкин к 75-му километру имел почти 2 км преимущества над Игорем Веретенниковым, бежавшим на втором месте. Однако именно с этого момента лидер стал сбавлять скорость, в то время как его преследователь начал сокращать отставание. Веретенников свёл гандикап к нулю на 92-м километре и, не заметив сопротивления, побежал к своему первому титулу чемпиона России. Победное время 6:39.28 стало новым личным рекордом спортсмена, позволившим выполнить норматив мастера спорта международного класса (перед стартом имел звание кандидата в мастера спорта). Ларкин проиграл победителю на финише 6 минут и второй год подряд завоевал серебряную медаль. Третье место занял Геннадий Канаев, без провалов преодолевший всю дистанцию. Впервые с 2008 года все три призёра чемпионата России показали результаты быстрее 7 часов.

Женщины преодолели первую половину дистанции плотной группой, лишь после 60-го км вперёд пошли Ольга Уколова и Ольга Весёлкина. На 75-м километре в погоню за лидерами устремилась Надежда Шиханова. Её попытка в итоге оказалась неудачной, но принесла кировской спортсменке бронзовую медаль. В споре за золото лучшей оказалась Весёлкина (7:49.13), опередившая Уколову всего на 1 минуту 40 секунд. Новоиспечённая чемпионка в один год смогла оказаться на пьедестале двух национальных первенств в сверхмарафоне: в мае она была второй на чемпионате страны в беге на 24 часа. Четвёртое место в Брянске заняла 22-летняя Анна Карасюк, показавшая результат 7:56.37. Таким образом, впервые в истории чемпионатов России в беге на 100 км сразу четыре женщины завершили дистанцию быстрее 8 часов.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по кроссу (осень) 
Осенний чемпионат России по кроссу прошёл в Оренбурге 12—13 октября 2019 года. В двух взрослых забегах приняли участие 59 бегунов из 24 регионов России (38 мужчин и 21 женщина). Людмила Лебедева в рекордный шестой раз стала чемпионкой России по кроссу. Помимо неё, начиная с 1993 года, никто из женщин не выигрывал в этой дисциплине более четырёх титулов. По общему числу призовых мест на кроссовых чемпионатах (10) Лебедева упрочила своё лидерство среди всех российских легкоатлетов.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по горному бегу (длинная дистанция) 
XIII чемпионат России по длинному горному бегу состоялся 30 октября 2019 года в Красной Поляне, Краснодарский край. На старт вышли 25 участников (12 мужчин и 13 женщин) из 10 регионов России.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2019

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Июль 2019 года
2019 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты России в 2019 году
Спортивные соревнования в Чебоксарах